Фаулер има више значења:
 Фаулер (Калифорнија)
 Фаулер (Индијана)
 Фаулер (Канзас)
 Фаулер (Колорадо)
 Фаулер (Мичиген)